Купата на носителите на купи 1995/96 е 36-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 48 клуба от 47 страни, сред които настоящият носител на трофея Реал Сарагоса, 38 актуални носители на национални купи и 9 загубили финалиста (Динамо Батуми, АЕК Атина, Парма, Обилич, Жалгирис, Силекс Кратово, Катовице, Вац и Лиепая). Първо участие в турнира правят представители на Азербайджан, Армения, Грузия, Република Македония и Съюзна република Югославия. Тази година Хърватия не изпраща представител в турнира.

Финалът се играе на 8 май 1996 г. на стадион Крал Бодуен в Брюксел.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 9 и 10 август, а реваншите са на 22 и 24 август 1995 г.

1 Първата среща завършва 1:2 за Лантана/Марлектор. Върпеки това Лиепая получава служебна победа с 3:0, тъй като Лантана използва неправомерен играч.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 14 септември, а реваншите са на 28 септември 1995 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 19 октомври, а реваншите са на 2 ноември 1995 г.

Четвърфинал 
Първите срещи се състоят на 3 март, а реваншите са на 21 март 1996 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 4 април, а реваншите са на 18 април 1996 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1995/96
 Купа на УЕФА 1995/96

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1995/96 

Купа на носителите на купи